Příjmení Nowakowski nosí více významných osobností:

 Lev Nowakowski (1913–1939) – polský římskokatolický duchovní
 Richard Nowakowski (* 1955) – německý rohovník/boxer polského původu
 Weronika Nowakowská-Ziemniaková (* 1988) – polská biatlonistka